Шами́ль Иса́ев:
 Исаев, Шамиль Курамагомедович (1964—2019) — советский и российский футболист.
 Исаев, Шамиль Магомедович (род. 1976) — российский борец вольного стиля.